Kana může znamenat:
 Kana (písmo), systém japonského písma
 Kana (Libanon), obec v Libanonu
 Kana (Izrael), místo v Galileji zmíněné v Bibli
 Kana (rapperka), finská rapperka
 Melina Kana, řecký zpěvák / skladatel
 Kana (vydavatelství), francouzské vydavatelství
 Kana (rocker), japonská rocková hvězda
 Kana (software), softwarová společnost
 Kana Imōto, japonská počítačová hra
 kana neboli dosna, rostlina z čeledi dosnovité (Cannaceae), např. dosna indická (Canna indica L.)